Le terme terracotta (de l'italien signifiant terre cuite) peut désigner :

 le matériau terracotta, la terre cuite italienne, brute de cuisson et les poteries dans cette matière.
 la terracotta invetriata, la même terre cuite mais peinte et émaillée par l'atelier des Della Robbia, à la Renaissance italienne en Toscane.
 La couleur  terracotta issue de ce même matériau.
 Terracotta : Un outil de clustering pour les applications JAVA (informatique)